Der Begriff Kirchenfabrik steht für:

 das Kirchengebäude sowie das für dessen Unterhaltung bestimmte Vermögen, auch Fabrikgut genannt
 eine besondere Rechtsform in Belgien, siehe Kirchenfabrik (Belgien)
 eine besondere Rechtsform im Großherzogtum Luxemburg, siehe Kirchenfabrik (Luxemburg)